

Cselekmény 

Leo, Adam, Chase és Bree iskolájában bál lesz. Leo kinézi Danielle-t, a csinos lányt. Adam először megpróbál segíteni neki, de a lány Adamet nézi hősnek. Aztán Chase próbálja visszaszerezni Leónak Danielle-t, amben aztán a kiválasztott Chase jószívűségét látja (mert segít a barátjának), így Chase-t választja. Otthon Leo azt mondja Chase-nek, hogy a hűtő-tánc a legmenőbb tánc, és megmutatja neki. Azonban a fiú nem tudja, hogy ez csak átverés, és elhiszi a dolgot. A bál estéjén Chase bemutatja a táncot, ami miatt Danielle undorodva elfordul tőle. Ekkor megjelenik Leo, aki háttértáncosokkal egy óriási táncprodukciót mutat be, és ezzel végre megtetszik a lánynak. A tánc után Leo kibékül Adammel és Chase-el, és újra barátok lesznek.

Szereplők

Források 
A Leo-produkció az IMDb-n

Jegyzetek 

Laborpatkányok